Juan Luna (1857–1899) – filipiński malarz i działacz polityczny
 Juan J. Luna (ur. 1946) – hiszpański historyk i krytyk sztuki
 Juan Antonio Luna (ur. 1959) – meksykański piłkarz i trener
 Juan Luna (ur. 1977) – peruwiański piłkarz